bosspiegelloopkever
 donkere spiegelloopkever
 heidespiegelloopkever
 moerasspiegelloopkever
 oeverspiegelloopkever
 slanke spiegelloopkever
 tweevlekspiegelloopkever
 vierpuntspiegelloopkever